Marengo kan henvise til:

Steder

USA 
 Marengo, Alabama, et samfund i Marengo County, Alabama
 Marengo County, Alabama, først bosættelse af landsforviste franske bonapartister
 Marengo, Illinois, en by i Marengo Township, Illinois
 Marengo, Indiana, en by
 Marengo Cave
 Marengo, Iowa, en by
 Marengo, Michigan
 Marengo, Nebraska
 Marengo, Ohio, en landsby i Morrow County
 Marengo, Lucas County, Ohio, en spøgelseby
 Marengo, Adams County, Washington, et kommunefri område
 Marengo, Columbia County, Washington, et kommunefri område
 Marengo, Wisconsin, en by
 Marengo (community), Wisconsin, et kommunefri område

Andre Steder 
 Spinetta Marengo, Piedmont, Italien, stedet for slaget ved Marengo
 Marengo (department), et department af det første franske kejserrige i det nordlige Italien
 Marengo, Saskatchewan, Canada, en landsby
 Marengo, Victoria, Australia, en by på the Great Ocean Road

Andet 
 Marengo (skib) – navn på flere skibe
 Marengo (1869) – franske panserskib Marengo fra 1869